Trattato di Arras viene usato per riferirsi a diversi trattati:

Trattato di Arras (1435), stipulato tra Carlo VII di Francia e Filippo il Buono di Borgogna
Trattato di Arras (1482), stipulato tra Luigi XI di Francia e Massimiliano d'Asburgo 
Unione di Arras, stipulato tra la Spagna e i Paesi Bassi del Sud